Qui? – film del 1916 diretto da Léonce Perret
 Il cadavere dagli artigli d'acciaio (Qui?) – film del 1970 diretto da Leonard Keigel